Die Saison 2012/13 der UAE Arabian Gulf League ist die 39. Spielzeit im Männerfußball. Sie begann am 23. September 2012 und endete am 29. Mai 2013.

Die drei bestplatzierten Teams sind für die Teilnahme an der AFC Champions League qualifiziert. Platz 13 und 14 steigen ab.

Statistiken

Tabelle

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Weblinks 
 UAE Pro League 2012/13

UAE Arabian Gulf League 2012/13
2012